Eurogames steht für:
 Eurogames (Spieleverlag), ehemaliger französischer Spieleverlag
 EuroGames, jährlich stattfindendes schwul-lesbisches sportliches Großereignis in Europa

Siehe auch:
 Familienspiel (englisch auch Eurogame)